Vingt-Juin ou XX-Juin ou  20-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

20 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 Le  : Le  de la révolte des vignerons du Languedoc fait plusieurs victimes à Narbonne dans l'Aude.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Exécution sommaire par les SS de trois jeunes résistants de Coussay-les-Bois dans la Vienne,  en représailles contre l'attaque d’un convoi allemand.
 Combat de Boccabois, rafle, tortures et exécutions à Bot, commune de Guégon, dans le Morbihan
 Massacre de 27 résistants du Maquis de Saint-Mards-en-Othe dans l'Aube, par une colonne allemande.
 Libération, par les Américains de la  d'infanterie US, de Valognes dans la Manche.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère

Références et localisations

Références

Géolocalisations 
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
20